Quad peut faire référence :
 au quad, un véhicule tout-terrain, 
 en informatique :
 au quad, une unité de mesure rarement utilisée, composée de quatre octets ;
 à quad core (ou tetra core en français), un microprocesseur à quatre cœurs,
 en sport :
 au quad, un patin à roulettes traditionnel ; 
 au quad, un saut à quatre tours en phase de suspension en patinage artistique ;
 au Quad, une alliance entre les États-Unis, le Japon, l'Inde et l'Australie ; 
 au quad, une unité de mesure de quantité d'information fictive dans la série télévisée Patrouille du cosmos / Star Trek ;
 à Quad, un groupe de rock ;
 à Quad, une marque britannique de haute-fidélité ;
 à Quad, un producteur ayant cofinancé les films Viva Cuba et Nos jours heureux ;
 à une antenne quad, formée d'un ou plusieurs cadres de forme quadrilatérale en radiotélégraphie ;
 à Quad, une pièce de théâtre de Samuel Beckett;
 à QUaD, un télescope mesurant la polarisation gravitationnelle du fond diffus cosmologique au pôle Sud.

Quad peut également être l'abréviation :
 du muscle quadriceps en musculation ;
 du dialogue quadrilatéral pour la sécurité, une alliance militaire informelle regroupant l'Australie, les États-Unis, l'Inde et le Japon ;
 de quadrillion, une unité de mesure d'énergie définie comme valant 1015 BTU (environ 1,055×1018 J) en physique.

Quads peut faire référence à :
 Quads, un jeu de société créé par Kris Burm.